Kolletes är ett släkte av svampar. Kolletes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kolletes